Es gibt zwei stabile Kupferchloridverbindungen:

Kupfer(I)-chlorid, chemische Zusammensetzung CuCl, natürliches Vorkommen als Mineral Nantokit
Kupfer(II)-chlorid, chemische Zusammensetzung CuCl2, natürliches Vorkommen als Mineral Tolbachit